Haacker ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Haacker (1890–1945), deutscher Szenenbildner
 Kathrin Haacker (* 1967), deutsche Ruderin
 Klaus Haacker (* 1942), deutscher evangelischer Theologe
 Marvin Haacker (* 1996), deutscher Musikproduzent und DJ
 Sonja Haacker (* 1932), deutsche Schauspielerin 

Siehe auch: 
 Hacker (Begriffsklärung)